У внутрішніх водах Польщі налічується 99 прісноводних і 24 морські види черевовійчастих червів.

Черевовійчасті (Gastrotricha)

Chaetonotida Remane, 1925

Multitubulatina d’Hondt, 1971 
Родина Neodasyidae
 Neodasys chaetonotoideus Remane, 1927

Paucitubulatina d’Hondt, 1971 
Родина Chaetonotidae
 Aspidophorus bibulbosus Kisielewski, 1979
 Aspidophorus longichaetus Kisielewski, 1986
 Aspidophorus microsquamatus Saito, 1937
 Aspidophorus marinus Remane, 1926
 Aspidophorus oculifer Kisielewski, 1981
 Aspidophorus ophiodermus Balsamo, 1983
 Aspidophorus paradoxus (Voigt, 1902)
 Aspidophorus polonicus Kisielewski, 1981
 Aspidophorus punctatus (Greuter, 1917)
 Aspidophorus sloviensiss Kisielewski, 1986
 Aspidophorus squamulosus Roszczak, 1935
 Aspidophorus tatraensis Kisielewski, 1986
 Aspidophorus tetrachetus Kisielewski, 1986
 Chaetonotus acanthocephalus Valkanov, 1937
 Chaetonotus acanthodes Stokes, 1887
 Chaetonotus alni Nesteruk, 1991
 Chaetonotus armatus Kisielewski, 1981
 Chaetonotus arquatus Voigt, 1903
 Chaetonotus bisacer Greuter, 1917
 Chaetonotus brevispinosus Greuter, 1917
 Chaetonotus chuni Voigt, 1901
 Chaetonotus cordiformis Greuter, 1917
 Chaetonotus disunctus Greuter, 1917
 Chaetonotus dybowskii Jakubski, 1919
 Chaetonotus eximius Kolicka et al., 2013
 Chaetonotus greuteri Remane, 1927
 Chaetonotus heideri Brehm, 1917
 Chaetonotus heteracanthus Remane, 1927
 Chaetonotus hirsutus Marcolongo, 1910
 Chaetonotus hystrix Mecnikow, 1865
 Chaetonotus insigniformis Greuter, 1917
 Chaetonotus jakubskii Roszczak, 1935
 Chaetonotus larus (Muller, 1784)
 Chaetonotus linguaeformis Voigt, 1902
 Chaetonotus macrochaetus Zelinka, 1889
 Chaetonotus macrolepidotus Greuter, 1917
 Chaetonotus maximus Ehrenberg, 1830
 Chaetonotus microchaetus Preobrazenskaja, 1926
 Chaetonotus mitraformis Greuter, 1917
 Chaetonotus multisetosus Preobrazenskaja, 1926
 Chaetonotus multispinosus Grunspan, 1908
 Chaetonotus murrayi Remane, 1929
 Chaetonotus novenarius Greuter, 1917
 Chaetonotus octonarius Stokes, 1887
 Chaetonotus oculifer Kisielewski, 1981
 Chaetonotus ophiogaster Remane, 1927
 Chaetonotus parafurcatus Nesteruk, 1991
 Chaetonotus pawlowskii Kisielewski, 1984
 Chaetonotus peresetosus Zelinka, 1889
 Chaetonotus polyspinosus Greuter, 1917
 Chaetonotus poznaniensis Kisielewski, 1981
 Chaetonotus pravus Kolicka et al., 2013
 Chaetonotus quintospinosus Greuter, 1917
 Chaetonotus rafalskii Kisielewski, 1979
 Chaetonotus rarispinosus Roszczak, 1935
 Chaetonotus rectaculeatus Kisielewski, 1981
 Chaetonotus robustrus Davison, 1938
 Chaetonotus rotundus Greuter, 1917
 Chaetonotus schultzei Mecnikow, 1865
 Chaetonotus silvaticus (Varga, 1963)
 Chaetonotus similis Zelinka, 1889
 Chaetonotus simrothi Voigt, 1909
 Chaetonotus sphagnophilus Kisielewski, 1981
 Chaetonotus spinulosus Stokes, 1887
 Chaetonotus succinctus Voigt, 1904
 Chaetonotus sudeticus Kisielewski, 1984
 Chaetonotus tenuis Grunspan, 1908
 Chaetonotus tristratachaetus Kolicka et al., 2013
 Chaetonotus uncinus Voigt, 1902
 Halichaetonotus aculifer (Gerlach, 1953)
 Halichaetonotus balticus Kisielewski, 1975
 Halichaetonotus lamellatus Kisielewski, 1975
 Halichaetonotus schromi Kisielewski, 1975
 Heterolepidoderma brevitubulatum Kisielewski, 1981
 Heterolepidoderma gracile Remane, 1927
 Heterolepidoderma longicaudata Kisielewski, 1979
 Heterolepidoderma macrops Kisielewski, 1981
 Heterolepidoderma majus Remane, 1927
 Heterolepidoderma ocellatum (Mecnikow, 1865)
 Heterolepidoderma tenuisquamatum Kisielewski, 1981
 Ichthydium bifurcatum Preobrazenskaja, 1926
 Ichthydium forficula Remane, 1927
 Ichthydium maximum Greuter, 1917
 Ichthydium palustre Kisielewski, 1981
 Ichthydium podura (Muller, 1773)
 Ichthydium rostrum Roszczak, 1969
 Lepidochaetus zelinkai (Grunspan, 1908)
 Lepidodermella minor (Remane, 1936)
 Lepidodermella squamata (Dujardin, 1841)
 Lepidodermella verrucosa (Roszczak, 1935)
 Lepidodermella zelinkai (Konsuloff, 1914)
 Musellifer sublitoralis Hummon, 1969
 Polymerurus nodicaudus (Voigt, 1901)
 Polymerurus rhomboides (Stokes 1887)
 Polymerurus serraticaudus (Voigt, 1901)
 Polymerurus squamofurcatus (Preobrazenskaja, 1926)

Родина Dasydytidae
 Dasytes longispinosus Greuter, 1917
 Dasytes ornatus Voigt, 1909
 Haltidytes festinatus (Voigt, 1909)
 Setopus iunctus Greuter, 1917
 Setopus primus Grunspan, 1908
 Setopus tongiorgii (Balsamo, 1983)
 Stylochaeta fusiformis (Spencer, 1890)
 Stylochaeta longispinosa Greuter, 1917

Родина Neogosseidae
 Neogossea antennigera (Gosse, 1851
 Neogossea fasciculata Daday, 1905

Родина Xenotrichulidae
 Xenotirchula bispina Roszczak, 1939
 Xenotirchula intermedia Remane, 1934
 Xenotirchula velox Remane, 1927

Macrodasyida Remane, 1925 
Родина Dactylopodolidae
 Dactylopodola baltica (Remane, 1926)

Родина Lepidodasyidae
 Cephalodasys maximus Remane, 1926
 Lepidodasys martini Remane, 1926
 Lepidodasys platyurus Remane, 1927
 Paradasys subterraneus Remane, 1934
 Pleurodasys helgolandicus Remane, 1927

Родина Macrodasyidae
 Macrodasys buddenbrocki Remane, 1924
 Macrodasys balticus Roszczak, 1939

Родина Thaumastodermatidae
 Platydasys maximus Remane, 1927
 Ptychostomella helana Roszczak, 1939

Родина Turbanellidae
 Turbanella cornuta Remane, 1925
 Turbanella lutheri Remane, 1952

Див. також 
 Фауна Польщі
 Гідрографія Польщі

Примітки 

Таксономічні списки (види)
Гастротрихи
Фауна Польщі
Списки:Польща